

Persone 
 Byron Dorgan – politico statunitense
 Jerry Dorgan – giocatore di baseball statunitense
 Patrick Dorgan – cantante danese
 Tad Dorgan – disegnatore di fumetti statunitense